

Toponyme 

 Wharton, un borough américain situé dans le New Jersey ;
 Wharton School, une des douze écoles de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie ;
 Comté de Wharton, comté situé dans le sud-est de l'État du Texas aux États-Unis ;
 Wharton, ville américaine située en Ohio ;
 Wharton, une ville américaine du comté de Wharton, situé au Texas ;
 Bassin de Wharton, une partie de l'Océan Indien.

Médecine 

 Canal de Wharton canal d'évacuation de la salive produite par la glande submandibulaire ;
 Gelée de Wharton tissu conjonctif embryonnaire.

Personnalités 

 Arthur Wharton : footballeur anglais ;
 Edith Wharton : romancière américaine ;
 Leopold Wharton (1870-1927) : réalisateur américain ;
 Philip Wharton :  de Wharton ;
 Theo Wharton (1994-) : footballeur christophien ;
 Theodore Wharton (1875-1931) : réalisateur américain ;
 
 Vincent Neil Wharton : chanteur américain plus connu sous le nom de Vince Neil ;
 William Wharton : nom d'auteur de l'écrivain américain et peintre Albert Du Aime.

Voir aussi 
 Warton

Homonymie de patronyme